Sonnbodalandet med Näversholm i söder är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 31 kilometer öster om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.

Sonnbodalandet och Näversholm åtskiljs av ett smalt sund över vilket vägbro finns. Öarnas gemensamma area är  kvadratkilometer och dess största längd är  kilometer i sydväst-nordöstlig riktning. De ligger mellan Degerö i väster och Sommarö i öster, med fast vägförbindelse åt båda hållen.

Klimat 
Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Öar i Föglö
Kontrollbehov inkommande wikilänkar
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Åland större än 10 kvadratkilometer